Contemporary Jewish Museum – museo di San Francisco, negli Stati Uniti d'America
 Jewish Museum – museo di New York, negli Stati Uniti d'America
 Jewish Museum London – museo di Londra, nel Regno Unito
 Manchester Jewish Museum – museo di Manchester, nel Regno Unito